Sezon 2006 w British GT – czternasta edycja serii wyścigowej British GT Championship. Sezon rozpoczął się 16 kwietnia na torze Oulton Park, a zakończył się 30 października na torze Rockingham Motor Speedway, po rozegraniu 16 rund.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

GT2

Kierowcy

Zespoły

GTC

GT3

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona British GT

2006
2006 w sportach motorowych
2006 w Wielkiej Brytanii
2006 we Francji
2006 w Irlandii